

Astronomia
 7006 Folco – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Folco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Folco confessore – religioso inglese
Folco Bertrando I di Provenza – duca di Provenza
Folco di Neuilly – religioso francese
Folco il Venerabile – arcivescovo cattolico, abate e teologo francese
Folco di Calavra – poeta italiano della scuola siciliana di Federico II
Folco di Tolosa – vescovo e trovatore occitano

Cognome

Antonio Folco – ciclista su strada italiano

Altro
 Folco – cavallo del Palio di Siena

Pagine correlate
Folco d'Angiò
Folco d'Este
San Folco